Moses und Aaron steht für:
 Moses und Aron, Oper von Arnold Schönberg 
 Moses und Aron (1975), Opern-Verfilmung

Siehe auch:
Mozes en Aäronkerk, Kirche in Amsterdam